

Біч-Гроув — місто, штат Індіана
 Біч-Гроув — переписна місцевість в окрузі Маклейн, штат Кентуккі